Джужа Олександр Миколайович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції.
 Джужа Руслан Михайлович (1990—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.